Hilde Quintens, Belgisch veldrijdster
 Jan Quintens, Belgisch politicus en Vlaams activist
 Joke Quintens, Belgisch politica
 Werner Quintens, Belgisch geestelijke en theoloog

Nederlandse of Vlaamse achternaam